Australisk purpurhöna(Porphyrio melanotus) är en fågel i familjen rallar inom ordningen tran- och rallfåglar. Den förekommer från östra Indonesien söderut till Nya Zeeland och österut till Samoa i Stilla havet.

Utseende och läte 
Australisk purpurhöna är en mycket stor (38–50 cm) rall, med stor trekantig röd näbb och röd pannsköld, kraftiga ben och långa tår. Ovansidan är generellt mörk, varierande geografiskt från svart i Australien till grönbrunglänsande i Samoa. Undersidans färg varierar likaså, men är generellt purpurblå. Undre stjärttäckarna är tydligt vita. Fågeln är mycket ljudlig och dess olika skriande och kraxande ljud kan höras under dygnets alla timmar.

Utbredning och systematik 
Australisk purpurhöna delas upp i fem underarter med följande utbredning:
 P. p. pelewensis – Palau (öarna Koror och Anguar)
 P. p. melanopterus – Moluckerna och Små Sundaöarna till Aruöarna och Nya Guinea
 P. p. bellus – sydvästligaste Australien
 P. p. melanotus – Australien, Nya Zeeland, Kermadecöarna och Chathamöarna
 P. p. samoensis – Amiralitetsöarna till Samoa, Nya Kaledonien, Salomonöarna och Fiji

Artstatus 
Tidigare behandlades purpurhönekomplexet som en enda art, Porphyrio porphyrio. Nyligen utförda DNA-studier visar dock att delar av komplexet står närmare nyzeeländska arten sydötakahe (P. hochstetteri). Författarna rekommenderar att komplexet delas in i sex arter, varav sydöstasiatisk purpurhöna är en. De båda tongivande taxonomiska auktoriteterna Clements et al och IOC följer numera dessa rekommendationer, medan bland annat Birdlife International fortfarande behandlar komplexet som en enda art, purpurhöna.

Levnadssätt 
Australisk purpurhöna hittas i en rad olika vårtmarkstyper. Den är också en vanlig syn i stadsnära parker.

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Rallar
Fåglar i australiska regionen
Fåglar i oceaniska regionen